Анато́лий Кала́шников:
 Калашников, Анатолий Иванович (1930—2007) — советский художник-график.
 Калашников, Анатолий Иванович (род. 1952) — советский и российский кинооператор.
 Калашников, Анатолий Петрович (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.
 Калашников, Анатолий Степанович (1922—1985) — Герой Советского Союза.
 Калашников, Анатолий Тимофеевич (род. 1940) — советский и российский учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор, лауреат премии имени Н. В. Мельникова (1992).